Princess kan syfta på:

 Princess Yachts – en båttillverkare

 Saunders-Roe Princess – en brittisk passagerarflygbåt (1952)
 Princess – en brittisk popsångerska, se Desiree Heslop
 Princess (film)